Ahmed Bouzzine, un conteur marocain ;
 Medhi Bouzzine, un patineur artistique français (1984 -).